János navarrai királyi herceg (1450 után–1500), Narbonne algrófja, navarrai trónkövetelő, I. Eleonóra navarrai királynő harmadszülött fia
 János navarrai királyi herceg (1530–1530) navarrai trónörökös, Viana hercege, II. Henrik navarrai király fia